xbx – codice ISO 639-3 della lingua kabixí